Jméno a příjmení Václav Šimánek má více nositelů:

 Václav Šimánek (politik KSČ) (1902–?) – československý politik, poslanec Národního shromáždění ČSR v letech 1948 až 1954
 Václav Šimánek (politik ČSSD) (* 1970) – český politik, náměstek hejtmana Plzeňského kraje